LG Regensburg ist:
 ein Kürzel des Landgericht Regensburg
 eine Leichtathletikgemeinschaft in Regensburg, siehe LG Telis Finanz Regensburg